Casa Nova kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Casa Nova (kommun), Bahia, 
 Casa Nova (flygplats), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar